Virieu-le-Grand, commune française de l'Ain.
Le virieu-le-Grand est une des dénominations géographique de l'appellation roussette du Bugey, produit près de Virieu-le-Grand.